SCI är en förkortning med flera olika betydelser:

 Science Citation Index, se  Citeringsdatabas, använd inom den högskole- och vetenskapliga världen. Där får man till exempel information om vilka arbeten en viss artikel refererar till eller hur många gånger en viss artikelförfattare citerats.
 Sequential Circuits Incorporated var ett amerikanskt företag, som under det tidiga 1970-talet konstruerade synthesizers och sequencers. 
 Sierra's Creative Interpreter, en spelmotor utvecklad av Sierra Entertainment
 Site of Community Importance definieras i European Commission Habitats Directive (92/43/EEC); se Natura 2000.
 Skolan för teknikvetenskap (SCI) En av KTH:s fem skolor.